Scorton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Scorton, North Yorkshire, ort i England, 
 Scorton, Lancashire, ort i England,